Суперкубок Угорщини з футболу 2002  — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 липня 2002 року між чемпіоном Угорщини клубом Залаегерсег та володарем кубка Угорщини клубом Уйпешт.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на magyarfutball 

2002
Угорщина
Липень 2002
2002 в угорському спорті